Дюсенбеков — казахская фамилия. 
Известные представители:
 Дюсенбеков, Абди (1915 — неизв.) — старший чабан совхоза «Коммунизм таны», Герой Социалистического Труда.
 Дюсенбеков, Зайролла Дюсенбекович (род. 1937) — советский и казахский учёный, д-р с.-х. н., профессор, академик АН Казахстана.